Die Diamond Nine / Dynamic Austria Open 2014 war das 131. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie wurde vom 22. bis 24. Mai 2014 in St. Johann im Pongau in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.

Der Este Denis Grabe gewann das Turnier durch einen 9:1-Sieg im Finale gegen den Griechen Nikos Ekonomopoulos.

Harald Stolka und Tobias Bongers erreichten als beste Deutsche das Sechzehntelfinale, als bester Österreicher kam Mario He ins Viertelfinale. Bongers und He schieden beide gegen den späteren Turniersieger Grabe aus.

Finalrunde 
Ab dem Sechzehntelfinale werden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runde werden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 Offizielle Website
 Austria Open 2014 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

Euro-Tour
Poolbillardveranstaltung 2014
Billardturnier in St. Johann im Pongau